Копасы — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Межанского сельсовета.

Находится примерно в 6 верстах к северо-востоку от более крупной деревни Дуброво.

Население 
 1999 год — 27 человек
 2010 год — 5 человек
 2019 год — 2 человека

Примечания

Ссылки 
 Деревня Копасы.
 Карта N-36-01. Масштаб 1:200000.

Населённые пункты Городокского района (Витебская область)